Hong Kong Tennis Open 2017 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plaxipave i Victoria Park Tennis Stadium i Hongkong i perioden 9. - 15. oktober 2017. Det er den fjerde udgave af Hong Kong Tennis Open, og turneringen er en del af WTA Tour 2017, hvor den tilhører kategorien WTA International.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 226.750 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere, der fordeler sig på:
 23 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 27. august 2017 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 6 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Hong Kong Tennis Open

Noter 

2017
WTA Tour 2017